Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Shanghai Rolex Masters 2016) werd gespeeld van 10 tot en met 17 oktober in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende indoor en outdoor hardcourtbanen van het Qizhong Forest Sports City Arena.

Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale Roberto Bautista Agut  met 7-6(1) en 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door John Isner en Jack Sock. Zij versloegen in de finale Henri Kontinen en John Peers  met 6-4 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

2016
Shanghai